Fexhe peut désigner deux communes :
 Fexhe-le-Haut-Clocher (Arrondissement administratif de Waremme)
 Fexhe-Slins (Arrondissement administratif de Liège).

Mais également :
 La Paix de Fexhe, de la Principauté de Liège, signée à Fexhe-le-Haut-Clocher en 1316.